Kim Grant (tennisser), Zuid-Afrikaans tennisspeelster
 Kim Grant (voetballer), Ghanees voetballer